Serie A 2016-2017 (cunoscut sub numele de Serie A TIM din motive de sponsorizare) este sezonul cu numărul 115 al Serie A, al 85-lea într-un turneu de round-robin, iar 7 de la organizarea sub un comitet liga separat de Serie B cu campania care a început pe 20 august 2016 și se va încheia la 28 mai 2017.

Stadioane și locații

Staff și sponsori

Clasament

Meciuri

Top goalscorers

Topul pasatorilor

Referințe 

Sezoane Serie A